Богомо́лець — прізвище:

 Богомолець Анджей (1900—1988) — польський улан, мореплавець і письменник. Перший поляк, який перетнув Атлантичний океан на вітрильній яхті. Кавалер ордену Почесного Легіону.
 Богомолець Вадим Михайлович (1873—1936) — генерал-хорунжий Української Держави (Гетьманату).
 Богомолець Лев Костянтинович (1911—2009) — російський художник-мариніст, пейзажист і портретист.
 Богомолець Микола Федорович (1871—1951) — генерал-лейтенант артилерії, учасник першої світової і громадянської воєн.
 Богомолець Олег Олександрович (1911—1991) — український патофізіолог.
 Богомолець Олександр Михайлович (1850—1935) — земський лікар, революціонер-народник. Родоначальник всесвітньо відомої української медичної династії Богомольців.
 Богомолець Олександр Олександрович (1881—1946) — український лікар-патофізіолог.
 Богомолець Ольга Вадимівна (1966) — лікар-дерматолог, автор-виконавець у жанрі авторської пісні.
 Богомолець Ольга Георгіївна (1891—1956) — московський дитячий лікар-невропатолог. Дружина президента АН УРСР Олександра Олександровича Богомольця.
 Богомолець Пйотр-Тадеуш (1727—1729 — після 1792) — стольник вітебський, депутат і підскарбій Головного Литовського Трибуналу і депутат сейму Речі Посполитої від Вітебського воєводства.
 Богомолець Ромуальд (1782—1840) — бургомістр Вітебська (1812).
 Богомолець Софія Миколаївна з Присецьких(1856—1892) — українська революціонерка-народниця. Мати академіка Олександра Богомольця.
 Богомолець Францішек (1720—1784) — видатний діяч польського і білоруського Просвітництва.
 Богомолець-Лазурська Наталя Михайлівна — актриса, історик українського театру.

Див. також 
 Богомольці

Прізвища